Dina – nome proprio di persona italiano femminile
Dina – cantante norvegese
Dina – album del 2003 di Dina
Dina – figura biblica
Dina – città del Pakistan
Dina  – isola della Croazia
Dina – altro nome del dyne, unità di misura della forza del sistema cgs
DINA – Dirección Nacional de Inteligencia, organo di polizia cileno nel periodo della dittatura di Pinochet
DINA SA – costruttore di autocarri messicano

Pagine correlate
Dinah

Altri progetti